Wacky Races peut évoquer :
Wacky Races, un jeu vidéo d'arcade ;
Wacky Races, une série télévisée d'animation en 1968, traduite par Les Fous du volant en français.
Wacky Races, une série télévisée d'animation en 2017, traduite par Les Fous du volant en français.